Stazione di Shioya – stazione ferroviaria giapponese a Otaru
Stazione di Shioya – stazione ferroviaria giapponese a Kōbe